Kretomino – wąskotorowa stacja kolejowa w Koszalinie (osiedle: Kretomino), w województwie zachodniopomorskim, w Polsce obsługująca turystyczny ruch koleją wąskotorową uruchamianą przez Koszalińską Kolej Wąskotorową.

Linki zewnętrzne 
 Opis stacji

Stacje i przystanki kolejowe w Koszalinie
Kretomino